Peyk kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Peyk (ort i Azerbajdzjan), Saljan,

Iran 

 Peyk (ort i Iran), Markazi, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar